Ел Нидо има више значења:

 Ел Нидо (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Нидо (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Нидо (Абасоло), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Нидо (Алмолоја), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Нидо (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Нидо (Зумпанго), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Нидо (Виља Сола де Вега), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Нидо (Мазатан), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Нидо (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Нидо (Нуево Ларедо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Нидо (Тлалискојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Нидо (Карлос А. Кариљо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику